А́белев дифференциа́л — голоморфный или мероморфный дифференциал на компактной, или замкнутой, римановой поверхности .

Пусть  — род поверхности  — циклы канонического базиса гомологий . В зависимости от характера особенностей различают Абелев дифференциал трёх родов: I, II и III, причём имеют место строгие включения: .

Абелев дифференциал  рода 
Абелев дифференциал  рода — это голоморфные всюду на  дифференциалы 1-го порядка, которые в окрестности  каждой точки  имеют вид , где  — локальная униформизирующая переменная в , , а  — голоморфная, или регулярная, аналитическая функция от  в . Сложение абелева дифференциала и умножение на голоморфную функцию определяется естественными правилами: если
 
то
 
Абелев дифференциал  рода образуют векторное пространство  размерности . После введения скалярного произведения
 ,
где  — внешнее произведение  на звёздно-сопряжённый дифференциал , пространство  превращается в гильбертово пространство.

Пусть  суть - и -периоды абелева дифференциала  рода , то есть интегралы
 
Тогда имеет место соотношение

Если  — периоды другого абелева дифференциала рода , то

Соотношения  и  называются билинейными соотношениями Римана для абелевых дифференциалов  рода. Канонический базис абелева дифференциала  рода, то есть канонический базис  пространства , выбирается таким образом, что
 
где  и  при . При этом матрица -периодов
 
симметрическая, а матрица мнимых частей  положительно определённая. Абелев дифференциал первого рода, у которого все -периоды или все -периоды равны нулю, тождественно равен нулю. Если все периоды абелева дифференциала  рода  действенны, то .

Литература 
 
 
 

Дифференциальное исчисление